SMS Jäger steht für zwei Schiffe der Kaiserlichen Marine:

 SMS Jäger (Schiff, 1860), ein ursprünglich für die Preußische Marine gebautes Dampfkanonenboot.
 SMS Jäger (Schiff, 1883), ein Torpedoboot.